Міжнародне філософсько-космологічне товариство (МФКТ)— це організація яка була сформована 6 жовтня 2004 року учасниками Першої міжнародної інтернет-конференції «Світобудова — структура, етапи становлення та розвитку», яка проходила на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Україна). З ініціативою створення МФКТ на заключному засіданні міжнародного семінару виступили професор Хома О. І. та професор Окороков В. Б. Учасники семінару підтримали їх пропозицію.

Виступили професори: Стогній І.П, , Гладишев Г. П. та ін.

Головою МФКТ одноголосно обрано професора Базалука О. О., заступником голови - Свириденка Д.Б.

Мета створення МФКТ 

Головною метою створення МФКТ є об'єднання у єдиний інформаційний простір наукові, філософські та любительські дослідження за трьома напрямками:

 Всебічний розгляд сучасних теорій еволюцій світу та аргументація запропонованої Базалуком О. О. сучасної науково-філософської моделі Світобудови «Еволюціонуюча матерія». МФКТ видає академічний науково-філософський журнал «Філософія і космологія», що індексується в наступних міжнародних наукометричних базах та репозиторіях: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Open Academic Journals Index, РІНЦ и SCIENCE INDEX, ResearchBib, ROAR, OpenDOAR.
 Аналіз сучасних світових моделей освіти та залучення до освітянського процесу сучасного космічного (ноосферного або стратегічного) мислення; розробка та впровадження міжнародного проекту «Образ людини майбутнього». В межах даного проекту МФКТ видає міжнародний науковий журнал Future Human Image 
 Дослідження перспектив розвитку тривалих космічних подорожей; розробка та впровадження міжнародного проекту «Космічні подорожі»

Діяльність 

МФКТ проводить конференції, семінари, консультації, дослідження, займається видавницькою діяльністю за трьома напрямками:

1. Еволюція світу (обґрунтування моделі "Еволюціонуюча матерія).

Основні публікації:
 Базалук О. А. «Мироздание: живая и разумная материя (историко-философский и естественнонаучный анализ в свете новой космологической концепции)». — Днепропетровск: Пороги, 2005. — 412 с. 
 «Философия и космология 2008» — Научно-теоретический сборник / МФКО. — Полтава: Полтавский литератор, 2008. — 219 с. 
 «Философия и космология 2009» — Научно-теоретический сборник / МФКО / Гл. ред. О. А. Базалук — Полтава: Полтавский литератор, 2009. — 312 с. 
 «Философия и космология 2010» Научно-теоретический сборник. / МФКО / гл. ред. О. А. Базалук — Полтава: Полтавский литератор, 2010. — 298 с. 
 Философия и космология / Philosophy & Cosmology 2011 / гл. ред. О. Базалук - Киев: МФКО, 2012. - 219 с.
 Философия и космология / Philosophy & Cosmology 2012 / гл. редактор О. Базалук - Киев: МФКО, 2013. - 237 с.
 Философия и космология / Philosophy & Cosmology 2013 / гл. редактор О. Базалук - Киев: МФКО, 2014. - 244 с.
2. Удосконалення сучасних моделей освіти:
 Базалук О. А. «Философия образования в свете новой космологической концепции». Учебник. — К.: Кондор, 2010. — 458 с. 
 «Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях»: коллективная монография / Под ред. О. А. Базалука. — К.: Кондор, 2011. — Т. 1. — 328 с.
 Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / Под ред. О. А. Базалука — К.: Издательский дом «Скиф», 2012. — Т. 2. — 408 с. 
  Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / Под ред. О. А. Базалука – К.: МФКО, 2013. – Т.3. – 340 с. 

3. Формування єдиного науково-філософського дослідницького простору в галузі тривалих космічних подорожей:
 Базалук О. А. Космические путешествия — путешествующая психика: курс лекций. / Олег Базалук. — К.: КНТ, 2012. — 424 с. 
 Космические путешествия: наука, образование, практика. Материалы Международной научно-практической конференции 2 декабря 2010 года. — К.: КУТЭП, 2010. — 257 с. 
 Космічна Україна. Переяславщина: альманах / (авт. просвіт. проекту: О. О. Базалук, О. І. Шкира; гол. ред. ради. Л. К. Каденюк). — Переяслав-Хмельницький; К.: ЦУЛ, 2012. −144 с. — (Космічна Україна) — ВСТУП (11 сторінок) 
 Космические путешествия: коллективная монография / Под ред. О. А. Базалука — Харьков.: МФКО, ФЛП Коваленко А. В. — 2012. — Т. 2. — 240 с. 

Дійсними членами МФКТ є: Свириденко Д.Б. — заступник голови МФКТ, український філософ, дослідник в галузі соціальної філософії та філософії освіти, доктор філософських наук, доцент;  Бех В. П. — сучасний український вчений-філософ, дослідник ноосоціогенезу, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем, вакуумної або квантово-хвильової природи Всесвіту; Каденюк Л. К. — Герой України, перший космонавт незалежної України; Коцур В. П. — сучасний український вчений-історик, академік Національної академії педагогічних наук України; Малишева Н. Р. — провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України; Хамітов Н. В. — український філософ, письменник, психоаналітик та багато ін.

Джерела 

 Шкира Ольга Зародження просвітницького проекту «Космічна Україна» //Космічна Україна. Переяславщина: альманах. — Переяслав-Хмельницький; К.: ЦУЛ, 2012. — С.5-11.
  Научные конференции России
 Все конференции России и зарубежья! 
 Сайт Міжнародного філософсько-космологічного товариства 
 Сайт журналу МФКТ «Філософія і космологія»

Посилання 

Українські наукові товариства